Итальянская кампания
 Первая Итальянская кампания (1796—1797) — военные действия вооружённых сил революционной Франции против Австрии и Пьемонта во время Наполеоновских войн
 Итальянский поход Суворова (1799) — боевые действия русско-австрийской армии во главе с А. В. Суворовым против французских войск в северной Италии в апреле — августе 1799 года
 Вторая Итальянская кампания (1800) — военные действия вооружённых сил Франции против Австрии, окончившееся победой Наполеона в сражении при Маренго.
 Итальянская кампания (1915—1918) — военные действия вооружённых сил Италии против Австро-Венгрии во время Первой мировой войны
 Итальянская кампания (1941—1943) — военные действия вооружённых сил Италии против СССР во время Второй мировой войны
 Итальянская кампания (1943—1945) — военные действия вооружённых сил США, Великобритании и их союзников против Германии и Италии во время Второй мировой войны